Bank of China
Bend on Cover - hanglemez állapotának osztályozására használt jelölés - a borító egy része meghajlott